Itinerario in Terra Santa – racconto di viaggio di Gabriele Capodilista
 Itinerario in Terra Santa – racconto di viaggio di Daniil Palomnik
 Itinerario in Terra Santa – racconto di viaggio di Francesco Petrarca